Jméno Jiří Horáček označuje více osob:

 Jiří Horáček (fotbalista) (* 1965) – československý fotbalista
 Jiří Horáček (fyzik) (* 1945) – český teoretický fyzik
 Jiří Horáček (hudební skladatel) (1941–2020) – český hudební skladatel a pedagog
 Jiří Horáček (lékař) (1941–2010) – český lékař-virolog a pedagog
 Jiří Horáček (lední hokejista) (* 1987) – český lední hokejista a trenér
 Jiří Horáček (psychiatr) (* 1966) – český psychiatr